Rana gracilis es un sinónimo de tres especies de anfibios:

 Rana gracilis Gravenhorst, 1829 es sinónimo de Hydrophylax gracilis (Gravenhorst, 1829)
 Rana gracilis Wiegmann, 1834 nec Gravenhorst, 1829 es sinónimo de Fejervarya multistriata (Hallowell, 1861)
 Rana gracilis Fatio, 1862 nec Gravenhorst, 1829 es sinónimo de Rana dalmatina (Fitzinger, 1839)

Ranidae